Аккинени Нагесвара Рао (; 20 сентября 1923 или 1924, Рамапурам, Мадрасское президентство — 22 января 2014, Хайдарабад), часто упоминается с сокращением фамилии до инициала А. Нагесвара Рао или просто как ANR — индийский кинематографист (, , сценарист и ), одна из наиболее влиятельных фигур в истории телугуязычного кинематографа. Лауреат ряда государственных и профессиональных наград, в том числе, трёх из четырёх старших гражданских наград (Падма Шри, Падма Бхушан и Падма Вибхушан) и высшей кинематографической награды Индии — премии имени Дадасахеба Фальке.

Биография и карьера 
Аккинени Нагесвара Рао родился в сентябре 1923 или 1924 года в деревне Венката Рагхавапурам в Мадрасском президентстве Британской Индии (ныне , округ Кришна, штат Андхра-Прадеш) в семье земледельца Аккинени Венкатратнама и его жены Пуннаммы. С 9−10 лет играл в театральных постановках, где зачастую исполнял женские роли (ввиду запрета на женщин на сцене, характерного для многих национальных театров). Первый раз снялся в кино в возрасте 15−17 лет, в детской массовке фильма .

Его дебют в главной роли состоялся несколькими годами спустя практически волей случая: когда молодой человек летом 1944 года возвращался в  после представления в  вместе с труппой Mudinepalli Excelsior, при остановке поезда в Виджаяваде на него обратил внимание продюсер , ожидавший на платформе другой поезд, и предложил юноше роль Рамы в своём новом фильме .

Впоследствии актёр сыграл в большом количестве фильмов на телугу, исполнив также роли в нескольких десятках картин тамильского кино и одну роль на хинди (в хиндиязычном ремейке 1958 года фильма ). Его актёрская карьера продолжалась более 70 лет, практически вплоть до его смерти, и насчитывала более 280 фильмов, большинство которых были коммерчески успешны и были хорошо встречены критикой.

Нагесвара Рао играл разноплановые роли в фильмах различного жанра, включая алкоголиков, солдат, студентов, царевичей и правительственных чиновников. Он был известен на протяжении жизни как атеист, однако имел в своём репертуаре множество ролей из индийской мифологии, начиная со своей первой главной роли Рамы, и продолжая персонажами Абхиманью в , Вишну в , Арджуны в  и другими, играл святых подвижников и другие роли в фильмах на религиозную тему, включая Vipranarayana,Tukaram, Sriramadasu, Sriramarajyam и т. д.. Рао успешно участвовал в комедиях, например, ,  и , и при этом был известен как «король трагедии» кино на телугу, выразив эту сторону своего творчества, в частности, в фильмах Laila Majnu, Anarkali, , Devadasu, Prem Nagar,  и Premabhishekam.

Последний из вышеперечисленных фильмов, поставленный режиссёром Дасари Нараяной Рао, сохраняет статус одной из самых успешных кинокартин Толливуда, став единственным фильмом на телугу, остававшимся в прокате более года подряд. Прокат фильма в Хайдарабаде составил рекордные 533 дня (почти полтора года подряд).

Ещё одной стороной его творчества, завоевавшей любовь критики и любителей искусства, стало воплощение ряда деятелей литературы и других аспектов культуры различных регионов Индии, ставшее инструментом объединения нации, включая великих санскритских поэтов Калидасу и Джаядеву, скульптора Амарасилпи Джакканну, «мастера цветочных гирлянд» вайшнавского святого Випранараянара и поэта-санта Тукарама.

Помимо актёрской деятельности, Аккинени Нагесвары Рао успешно работал на поприще кинопродюсера, как напрямую, так и через организованную им компанию, став одним из наиболее влиятельных личностей кинематографа телугу. После того, как в середине 1950-х годов из Мадрасского президентства был выделен штат Андхра-Прадеш, он был одним из лидеров индустрии, поддержавшим идею аналогичного выделения кинематографа телугу и переноса его базы из Мадраса в Тамил-Наду в столицу нового штата — Хайдарабад, и стал одним из основателей такой инфраструктурной базы, купив при поддержке правительства там участок размером около 7 га и начав строительство новой просторной и технически развитой системы студий. Начиная с 1963—1964, он переехал в Хайдарабад сам и предписал своим продюсерам перенести туда же съёмки. Кинокомпания, названная основателем в честь жены  начала выпускать фильмы с 1976 года (после торжественного открытия с участием президента Индии Фахруддина Али Ахмеда) и по настоящее время остаётся одной из ведущих студий Толливуда.

Благотворительность 
Нагесвара Рао известен как гуманист и благотворитель. По воспоминаниям одного из редакторов издания The Hindu, кинематографист однажды сказал, указав на небо: «Если там кто-то есть, я уверен, что он предпочел бы, чтобы бы хорошо исполняли свой земной долг и были хорошими людьми, чем слепо ему поклонялись».

На вершине своей карьеры, он основал фонд Akkineni Janmabhoomi и занялся благоустройством своего родного селения Рамапурам. Прилагая все усилия и пользуясь хорошими отношениями с лидером партии TDP и позднее премьер-министром Андхра-Прадеш , он сумел добиться выделения Национальным банком развития сельской местности и агрокультуры (NABARD) на эти цели 80 миллионов рупий. Эти средства, а также добавленные им самим значительные суммы, были направлены на строительство моста (известного ныне как Akkineni Varadhi, «мост Аккинени»), подстегнувшего экономику Рамапурама и близлежащих деревень и городов, системы безопасного водоснабжения и другие проекты благоустройства.

Не получив в детстве и юности полноценного образования, он с самого начала своей карьеры вкладывал средства в образовательные учреждения, а также помогал получить образование людям, стесненным в средствах, основав именные стипендии в ряде высших учебных заведений штата, в частности,  (GITAM University). Он был основным попечителем и почетным президентом колледжа в Гудиваде, позднее названного в его честь Akkineni Nageswara Rao College, а также был пожизненным членом сената Университета Андхра и советником его кафедры драмы и театрального искусства и ввёл там систему золотых медалей за исполнительство и режиссуру для поощрения студентов. В 2011 он основал при своей кинокомпании некоммерческий институт кинообразования , а в 2012 году — ещё один фонд для содействия образованию Akkineni Annapurna Educational Trust.

Премия Аккинени Нагесвары Рао 
Получив в 1991 году высшую кинонаграду Индии, премию имени умершего в 1944 году «отца индийского кино» Дадасахеба Фальке, Аккинени Нагесвара Рао принял решение создать и проспонсировать аналогичную премию при своей жизни. В 2005 году им был основан фонд , который в свою очередь выработал статут новой награды  и, начиная с 2006 года, ежегодно присуждает её кинематографистам за пожизненные достижения и вклад в развитие киноиндустрии Индии. В числе награждённых премией были Дев Ананд, Шабана Азми, Анджали Деви, Виджаянтимала Бали, Лата Мангешкар, К. Балачандер, Хема Малини, Шьям Бенегал, Шридеви и Амитабх Баччан.

Смерть 
Конец жизни Аккинени Нагесвары Рао был омрачён поставленным ему диагнозом рака кишечника. 19 октября 2013 года кинематографист объявил поклонникам о своём диагнозе, подтвержденном онкологом , не теряя бодрости и заявив, что с учётом современной медицины и собственной сильной воли не боится сражения с раком, несмотря на преклонный возраст. Он упомянул, что перенёс в 1974 и 1988 годах два инфаркта и операцию на сердце и благополучно прожил с тех пор ещё четверть века, и обратился к поклонникам, друзьям и родным с просьбой пожелать ему и дать ему силы дожить до 100, обогнав свою мать, дожившую до 96 лет.

В октябре 2013 Нагесвара перенёс операцию с последующей химиотерапией. Несмотря на общую слабость и предсказуемое для такого возраста медленное восстановление, он сохранял полное сознание и оставался деятелен; в числе прочего — потребовал через две недели после хирургии доставить ему в больничную палату нужное оборудование и завершил там большую часть озвучивания своей роли в своём последнем фильме «Наша семья», а также принял участие 14 января 2014 года в праздновании очередной годовщины основания кинокомпании .

Аккинени Нагесвара Рао умер 22 января 2014 года в Хайдарабаде. Зная о диагнозе, большинство предполагало смерть от рака, однако согласно разъяснению врачей актёр и продюсер умер во сне, в 1:30 пополуночи, от третьего инфаркта.

Известный актёр и продюсер был кремирован во второй половине дня 23 января 2014 года, после прощания с ним родных коллег и поклонников, прошедшего на территории Annapurna Studios. Коллега покойного Амитабх Баччан заявил: «Сегодня утром ушла ещё одна великая легенда кино — корифей кино на телугу Нагешвар Рао, один из самых деликатных и приветливых личностей, оставивший после себя выдающееся наследие». Ветеран тамильского кино Камал Хасан сказал о нём: «Доктор Аккинени Нагесвара Рао был звездой трёх поколений. До самого момента своего ухода, для меня он был звездой. Теперь мы и небеса лишились этой ярчайшей звезды, говорившей на телугу, хинди и тамильском».

Своё соболезнование высказали и ряд лидеров страны, включая президента Индии Пранаба Мукерджи, заявившего: «Прославленный актёр, продюсер и сценарист кино телугу шри Нагесвара Рао навсегда останется в нашей памяти в своих незабываемых фильмах. Его выдающийся вклад в индийское кино было оценено рядом наград. С его смертью киноиндустрия потеряла творческую личность, чей вклад в кинематограф телугу не имеет себе равных».

Дело жизни Аккинени Нагесвары Рао было унаследовано его детьми и внуками, большинство из которых также стали актёрами и продюсерами кинематографа телугу, включая его сына Аккинени Нагарджуну и внуков ,  и Нагу Чайтанью.

Фильмография

На языке телугу

Фильмы 1940—1950-х годов

Фильмы 1960-х годов

Фильмы 1970-х годов

Фильмы 1980-х годов

Фильмы 1990-х годов

Фильмы 2000-х годов

На других языках 
(преимущественно на тамильском языке, за исключением римейка Suvarna Sundari на хинди, 1958)

Премии и награды

Профессиональные премии 

Национальная кинопремия Индии
 1968 — Премия в категории  (за фильм Sudigundalu)
 1991 — Премия имени Дадасахеба Фальке

Filmfare Awards South
 1968 — (за фильм Sudigundalu (1967), вместе с его режиссёром )
 1974 — (за роль в фильме Marapurani Manishi, 1973)
 1988 — Filmfare Lifetime Achievement Award – South
 1992 — Премия Filmfare за лучшую мужскую роль на телугу(за роль Ситарамайи в фильме , 1991)
 1995 — Премия Filmfare за лучшую мужскую роль на телугу(за роль в фильме Bangaru Kutumbam, 1994)

Премии кино или искусства штатов Индии
 Премия Kalaimamani от Дирекции искусств и культуры правительства штата Тамил-Наду
 1993 — Премия имени Аригнара Анны от правительства Тамил-Наду за вклад в развитие тамильского кинематографа.

Nandi Awards
  («Серебряные Нанди»)
 1983 — Премия за роль Равиндры Бабу в фильме Meghasandesam (1982)
 1995 — Премия за роль в фильме Bangaru Kutumbam (1994)

 «Золотые Нанди» за «лучшие фильмы» и по совокупности заслуг
 1967 —  (за фильм Sudigundalu)
 1989 — 
 1996 —

Государственные награды Индии 
 1968 — Падма Шри
 1988 — Падма Бхушан
 2011 — Падма Вибхушан

Примечания

Ссылки

Литература 
Книги Аккинени Нагесвары Рао
 
 
 
 
 

Книги и разделы книг о кинематографисте
 
 
 

Лауреаты Национальной кинопремии Индии
Лауреаты премии имени Дадасахеба Фальке
Лауреаты Filmfare Awards South
Лауреаты Nandi Awards
Люди, чей прах был развеян